Copa Bionaire 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводятся в колумбийском городе Кали, являясь первым крупным турниром в сезоне на грунте.

Соревнования проводились 8 — 14 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Полона Херцог (№ 63 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Полона Херцог выигрывает свой 9й одиночный титул на соревнованиях круга.
 Мариана Дуке-Мариньо проигрывает свой 5й одиночный финал на соревнованиях круга.

Парный разряд

Факты 
 Эдина Галловиц выигрывает свой 9й парный титул на соревнованиях круга.
 Полона Херцог выигрывает свой 5й парный титул на соревнованиях круга.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Copa Bionaire
 Цикл женских турниров ITF 2010
 Портал: Теннис

Колумбия
Теннис
Февраль 2010 года
2010